Parnassos (llatí Parnassus), ciutat de Capadòcia
 Parnassus Mons, muntanya de Grècia